Großer Himpelsberg är en kulle i Tjeckien.   Den ligger i regionen Ústí nad Labem, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Prag. Toppen på Großer Himpelsberg är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Großer Himpelsberg är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Studenec,  meter över havet,  km väster om Großer Himpelsberg. Runt Großer Himpelsberg är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Česká Lípa,  km söder om Großer Himpelsberg. I omgivningarna runt Großer Himpelsberg växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Ústí nad Labem (region)
Berg i Tjeckien 500 meter över havet eller högre